Contre X est une expression pouvant faire référence à :
 une plainte contre X, type de plainte envers un individu ou une personne non identifiée ;
 Ouvert contre X, un film sorti en 1952